Os VIII Jogos da CPLP, foram realizados em Mafra,Portugal de 7 a 15 de Julho de 2012. Esta foi segunda vez que Portugal recebeu esta competição 20 anos depois de ter organizado a primeira edição da prova em Lisboa, em 1992.
Foram recebidos cerca de oitocentos jovens atletas representantes de todos os países da CPLP, à exceção da Guiné-Bissau, que competiram em seis modalidades:
Atletismo e atletismo para portadores de deficiência, em masculinos e femininos; andebol masculino, basquetebol feminino, futebol masculino, ténis e voleibol de praia, em masculinos e femininos.

Os Jogos Desportivos da CPLP são abertos a praticantes do grupo etário sub-16. Nesta edição, a título experimental, a competição de voleibol de praia é aberta a sub-17.

Quadro de Medalhas 
 País sede destacado.

Ver também 
 Jogos da CPLP
 Comunidade dos Países de Língua Portuguesa

Ligações externas 
 Sítio Oficial dos VIII Jogos da CPLP
 
 Sítio da Câmara Municipal de Mafra

Jogos da CPLP
Eventos multiesportivos de 2012
Desporto em Portugal em 2012